Влади́мир Богомо́лов:
 Богомолов, Владимир Алексеевич (1943—2012) — советский дипломат.
 Богомолов, Владимир Максимович (1924—1999) — советский писатель и драматург, очеркист.
 Богомолов, Владимир Осипович (1924—2003) — советский писатель, автор романа «В августе 1944-го».